Osoby o tym nazwisku:
 Antal Gábor Szűcs – węgierski gitarzysta i autor tekstów
 Gabriella Szűcs (strona ujednoznaczniająca)
 György Szűcs – węgierski piłkarz i trener
 Jenő Szűcs – węgierski historyk
 Lajos Szűcs (strona ujednoznaczniająca)